Mastodonsauroidea  —  викопна надродина темноспондилів. Прісноводні хижаки, одні з перших  тварин що зайняли цю нішу після пермського вимирання і досягли значного екологічного успіху. Відомі виключно з тріасу, поширені в обох півкулях. Раніше вважалося, що вони не дожили до кінця тріасу. Проте нещодавно в Німеччині було вперше виявлено рештки мастодонзавроїда із ретських покладів. Розміри представників цієї групи варіювалися, нерідко зустрічалися тварини понад 2 метри у довжину, однак деякі могли досягати 5 метрів чи більше і визнаються одними із найбільших (якщо не найбільшими) відомими амфібіями.

Філогенія 

Положення серед стереоспондилів на основі праць Yates & Warren (2000) та Damiani (2001).

 
Викопні земноводні
Капітозаври